Die Diamond Nine / Dynamic French Open 2011 waren das 111. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 10. bis 12. Februar 2011 in der Pariser Vorortgemeinde Sucy-en-Brie in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Ralf Souquet, der den Niederländer Nick van den Berg im Finale mit 9:8 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 French Open 2011 auf der Website der Euro-Tour
 French Open 2011 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

111
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier in Sucy-en-Brie